Hans Ewald Hansen (ur. 1944) – duński piłkarz
 Hans Christian Hansen (1906–1960) – duński polityk
 Hans Egill Hansen (1915–2005) – norweski wioślarz, medalista olimpijski